Паула Каня (; родилась 6 ноября 1992 года в Сосновце, Польша) — польская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Паула — одна из двух дочерей Здиславы и Павла Кани, её младшую сестру зовут Зузанна.

C теннисом уроженку Сосновца познакомил отец, впервые приведя её на теннисный корт в семилетнем возрасте. Паула не единственный профессиональный спортсмен в семье — её мама в своё время профессионально занималась волейболом, а после завершения игровой карьеры входила в тренерский штаб одного из клубов женского чемпионата Польши.

Спортивная карьера 

Весной 2019 года Паула вместе с Далилой Якупович из Словении принимали участие в парном разряде турнира в Праге, где дошли до полуфинала, но проиграли паре Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия), где судьба матча решилась в чемпионском тай-брейке. Первый сет выиграли Якупович/Каня со счётом 6-3, второй остался за Кужмовой и Калинской на тай-брейке 7-6(7) и в следующем тай-брейке удача вновь была на стороне россиянки и словачки и они выиграли со счётом 10-1 и впоследствии завоевали титул.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (32)

Победы (14)

Поражения (18)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Польши
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года